Ранчо ла Курва има више значења:

 Ранчо ла Курва (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Курва (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Курва (Течалута де Монтенегро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Курва (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Курва (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику